La Follette ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 La Follette (Tennessee), im Campbell County
 La Follette (Wisconsin), Town(ship) im Burnett County

La Follette ist der Familienname folgender Personen:
 Belle Case La Follette (1859–1931), US-amerikanische Anwältin und Frauenrechtlerin
 Bronson La Follette (* 1936), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Charles M. La Follette (1898–1974), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Chester La Follette (1897–1993), US-amerikanischer Maler
 Doug La Follette (* 1940), US-amerikanischer Wissenschaftler, Umweltaktivist und Politiker
 Philip La Follette (1897–1965), US-amerikanischer Politiker

 Suzanne La Follette (1893–1983), US-amerikanische Journalistin und Feministin
 William La Follette (1860–1934), US-amerikanischer Politiker